

Horvátország
 Barušići település Buzet községben 
 Barušići település Malinska-Dubašnica községben